Název The Platinum Collection nese více hudebních alb:

 The Platinum Collection (album, Blondie) – album skupiny Blondie z roku 1994
 The Platinum Collection (album, Queen) – album skupiny Queen z roku 2000
 The Platinum Collection (album, Phil Collins) – album Phila Collinse z roku 2004
 The Platinum Collection (album, Happy Mondays) – album skupiny Happy Mondays z roku 2005
 The Platinum Collection (album, Deep Purple) – album skupiny Deep Purple z roku 2005
 The Platinum Collection (album, David Bowie) – album Davida Bowieho z roku 2005
 The Platinum Collection (album, Mike Oldfield) – album Mika Oldfielda z roku 2006
 The Platinum Collection (album, Faith No More) – album skupiny Faith No More z roku 2006
 The Platinum Collection (album, Gary Moore) – album Garyho Moorea z roku 2006
 The Platinum Collection (album, The Doors) – album skupiny The Doors z roku 2008
 The Platinum Collection (album, Alicia Keys) – album zpěvačky Alicie Keys z roku 2010